Ел Харал има више значења:

 Ел Харал (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Харал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Харал (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Харал (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Харал (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Харал (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Харал (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Харал (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Харал (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Харал (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Харал (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харал (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харал (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харал (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харал (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харал (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харал (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харал (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харал (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харал (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харал (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харал (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Харал, Ел Капулин (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Харал, Тијера Монтон (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Харал, Ханаморо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Харал, Ел Харал Лагуниљас (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Харал (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Харал (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Харал (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Харал (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Харал (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Харал (Коазинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Харал, Сантијаго Мескититлан Барио 6. (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Харал (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Харал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Харал (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Харал (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику